Seabiscuit (paard), een racepaard uit de Verenigde Staten
 Seabiscuit (film), een drama-thrillerfilm uit 2003 over het paard, geregisseerd door Gary Ross